Kusche ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
 Kusche ist ein Übername zu mittelhochdeutsch kūsch >keusch<. 
 Kusche ist eine slawische Ableitung von Jakub (Jakob) oder Kunat (Konrad).
 Kusche ist ein Übername zu altpolnisch kusz >Becher<.

Namensträger 
 Benno Kusche (1916–2010), deutscher Opernsänger
 Dominique Kusche (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Emily Kusche (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Karin Kusche (1940–2015), deutsche Filmeditorin
 Larry Kusche (* 1940), US-amerikanischer Pilot, Fluglehrer, Bibliothekar und Sachbuchautor
 Lothar Kusche (1929–2016), deutscher Feuilletonist, Schriftsteller und Satiriker
 Ludwig Kusche (1901–1982), Solopianist, Kammermusiker, Liedbegleiter, Dirigent, Komponist und Schriftsteller und Mitgestalter von Hörfunksendungen
 Mathias Kusche (* 1967), deutscher Theater- und Fernsehschauspieler, sowie Hörspielsprecher
 Reinhold Kusche (* 1968), deutsch-italienischer Autor
 Wendelin Kusche (1926–2003), deutscher Maler

Siehe auch 
 Becher
 Jakob
 Jakub
 keusch
 Konrad
 Kusch

Einzelnachweise 

Familienname